Удов — имя собственное; распространено в виде фамилий, имеет женскую форму Удова.
 Удов, Владимир Павлович — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета CCСР.
 Удов, Степан Иванович (1924—1989) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии старшина.